Derrick Plourde – batterista statunitense
 Megan Plourde – ex pallavolista statunitense
 Tony Plourde – ex schermidore canadese